Lesná (Brno)
 Lesná – gmina w Czechach, w powiecie Pelhřimov
 Lesná (powiat Tachov)
 Lesná (powiat Znojmo)